Woody Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woody Island (Western Australia), 
 Woody Island (Tasmanien),

Kina 

 Woodyön,